Berthel est un patronyme et prénom pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1968), homme politique américain dans le Connecticut
 (1914-2003), directeur artistique allemand

Prénom
 (1906-1976), architecte danois
 (né en 1982), joueur et entraineur danois de football

Voir aussi
 , Bartelse, Bartel, , , , , 
 , , , Bertelson, , 
 , Bortels

Homonymie de patronyme